Cytryna zwyczajna (cytryna właściwa, cytryna) – cytrus
 Cytryna Meyera – cytrus
 Kino Cytryna – kino w Łodzi
 Cytryna, Złota Cytryna – wyróżnienie za "najbardziej obciachowy klip", przyznawane na festiwalu Yach Film
 Magda „Cytryna” Turowska – polska wokalistka, muzyk, właścicielka Agencji Inicjatyw Artystycznych „Cytryna”